На́хера (, ) — муниципалитет в Испании, на реке Нахерилья и на пути Св. Иакова. Древняя столица королевства Наварра.

Справочные данные 
Нахера входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Нахера. Занимает площадь 37,44 км². Население — 8404 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 25 км.

Историческая справка 

Современный город вырос из античного поселения Tritium (совр. Трисио). Переименован в Нахара арабами (по-арабски это значит «город меж скал»). В 923 г. покорён леонским правителем Ордоньо II и до битвы при Атапуэрке (1054) служил основной резиденцией наваррских королей.

Битва при Нахере в апреле 1367 года — одно из самых южных сражений Столетней войны.

Достопримечательности 
В современном городе наиболее примечательна церковь Санта-Мария ла Реал, где покоятся средневековые короли Наварры, Кастилии и Леона, а также позднейшие графы и герцоги Нахеры (преимущественно из рода Манрике де Лара). Заложил этот храм наваррский король Гарсия III.

В 16 км от города расположен монастырь Вальванера, связанный с именем испанской королевы Изабеллы.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Museo Najerillense
 Нашера // Герника: журнал о баскской культуре. 2009. № 9

Муниципалитеты Риохи
Бывшие столицы